Млодзешин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5532 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Брохув
 Гмина Илув
 Гмина Рыбно
 Гмина Сохачев
 Сохачев
 Гмина Вышогруд

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства